Türkiye 1. Ligi 1975/76 was het achttiende seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
In het achttiende seizoen van de Türkiye 1. Ligi 1975/76 grijpen de provincieclubs de macht: Trabzonspor, vorig jaar zelfs nog debutant, wordt de eerste landskampioen die niet uit İstanbul afkomstig is. Deze stad moet het wederom met 3 Süper Lig-clubs doen, waar dat er 15 jaar eerder nog 10 waren. Waar Galatasaray SK İstanbuls eer nog hoog hield door het winnen van de nationale beker, stelde Beşiktaş JK teleur met een 11de plaats in de eindrangschikking. Nooit zou een van de drie traditionele Turkse topclubs lager eindigen. Door de degradatie aan het eind van het seizoen van MKE Ankaragücü zou de hoofdstad (ooit 5 clubs tegelijk in de Süper Lig!) volgend seizoen zelfs geheel verstoken blijven van voetbal op het hoogste niveau.

Balıkesirspor kwam, zag en ... verdween weer, na slechts één seizoen in de Süper Lig gespeeld te hebben. Tot op heden is de club er niet in geslaagd om terug te keren op dit niveau. De andere nieuweling, Orduspor, deed het een stuk beter en eindigde op de 12de plaats.

Kaart

Eindstand 1975/76

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1975/76

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Orduspor (kampioen Kırmızı Grup 1. Lig 1974/75)
 Balıkesirspor (kampioen Beyaz Grup 1. Lig 1974/75)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Samsunspor (nummer 15 Süper Lig 1974/75)
 Kayserispor (nummer 16 Süper Lig 1974/75)

Topscorers 1975/76

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1975/76